Вінус Вільямс була чинною чемпіонкою, але вирішила того разу не брати участі.
Каролін Возняцкі виграла титул, у фіналі перемігши Анніку Бек з рахунком 6–2, 6–2.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

BGL Luxembourg Open, одиночний розряд
2013
2013 у люксембурзькому спорті